

Cinema 
Primo amore (Lonesome) – cortometraggio del 1916 diretto da Emilio Graziani-Walter
Primo amore (The Girl I Loved) – film del 1923 diretto da Joseph De Grasse
Primo amore (Lonesome) – film del 1928 diretto da Paul Fejos
Primo amore (Change of Heart) – film del 1934 diretto da John G. Blystone
Primo amore (Alice Adams) – film del 1935 diretto da George Stevens
Primo amore – film del 1941 diretto da Carmine Gallone
Primo amore – film del 1959 diretto da Mario Camerini
Primo amore (Erste Liebe) – film del 1970 diretto da Maximilian Schell
Primo amore – film del 1978 diretto da Dino Risi
Primo amore – film del 2004 diretto da Matteo Garrone

Letteratura
Primo amore – romanzo breve di Ivan Sergeevič Turgenev 
Primo amore (scritta nel 1946 ma pubblicata nel 1970) – opera letteraria di Samuel Beckett

Manga 

 Primo amore (Hatsukare) – manga del 2003 scritto e disegnato da Miyoshi Tomori

Televisione
Primo amore (Primer amor) – telenovela co-prodotta da Spagna e Argentina nel 1992